Hrvatska:
 Rakovec, naselje i općina u Zagrebačkoj županiji
 Rakovec (Ljubešćica), naselje u općini Ljubešćica, Varaždinska županija
 Rakovec Tomaševečki, naselje u općini Klanjec, Krapinsko-zagorska županija